Laçın (district), rayon van Azerbeidzjan
Laçın, Azerbeidzjaanse naam van Berdzor